ewokacja – przywołanie duchów i demonów.
 ewokacja – jedna z prerogatyw sądowniczych monarchy.
 ewokacja – wywołanie wspomnień skojarzeń lub wizji czegoś.
 ewokacja – procesy bezpośrednio poprzedzające powstanie kwiatu.

Przypisy